Хмільо́вський — українське прізвище.

Персоналії 
 Владислав Хмільовський (* ? — 2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Віктор Хмільовський (* 1946) — український економіст, президент Спілки орендарів і підприємців України.
 Микола Хмільовський (1880—1963) — український священик, військовий капелан УГА, радник Митрополичої консисторії УГКЦ, член УГВР.

Див. також 
 Хмельовський

Українські прізвища